Spojení písmen L a R může mít různé významy:

LR 
 LR – kód ISO 3166-2 pro Libérii
 CL-LR – kód ISO 3166-2 pro region Los Ríos
 Značka raketových motorů
 LR-87
 LR-89
 LR-91
 LR-105
 LR syntaktický analyzátor
 LR – IEC prefix označení alkalických baterií

Společnosti LR 
 LR Health & Beauty Systems GmbH – německá právnická osoba
 LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o. – česká právnická osoba
 LR Airlines, s.r.o. – česká právnická osoba
 LR nadační fond – česká nadace

Lr 
 lawrencium – chemický prvek

.lr 
 .lr – internetová doména nejvyššího řádu pro Libérii

Externí odkazy